Benešov is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:

 Benešov (okres Benešov), hoofdstad van okres Benešov
 Benešov (okres Blansko), gemeente in okres Blansko
 Benešov nad Ploučnicí, stad in okres Děčín
 Benešov nad Černou, gemeente in okres Český Krumlov
 Benešov u Semil, gemeente in okres Semily

Zie ook:
 Dolní Benešov, stad in okres Opava
 Horní Benešov, stad in okres Bruntál